

Призери сезону 2011–12

Гонки

Нарахування очок

Таблиця

Посилання

Кубок світу з біатлону 2011-12
2011 у біатлоні
2012 у біатлоні